Jim Vallance – produttore discografico e un autore di musica canadese
 Breandan Vallance – speedcuber britannico